Dom „Pod Murzynkiem” w Gdańsku
 Kamienica „Pod Murzynkiem” w Warszawie
 Kamienica „Pod Murzynkiem” w Pszczynie

Zobacz też 
 Pod Murzynem